Il doppio del torneo di tennis Mantova Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniele Bracciali e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Flavio Cipolla e Alessandro Motti 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali /  Giorgio Galimberti (Campioni)
 Gianluca Bazzica /  Massimo Bertolini (semifinali)

 Manuel Jorquera /  Diego Moyano (primo turno)
 Flavio Cipolla /  Alessandro Motti (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mantova Challenger 2004